Lehár:
 Anton Lehár (Antal Lehár)
 Daniela Lehárová
 Franz Lehár

 (85317) Lehár